Thank You је двадесет пети студијски албум америчке певачице Дајане Рос, који је објављен 5. новембра 2021. за издавачку кућу Decca Records. На 65. церемонији Греми, албум је добио номинацију за најбољи традиционални поп вокални албум.

Списак пјесама

Позиције на листама

Референце 

Албуми 2021.
Албуми Дајане Рос